Гордість і упередження і зомбі — книга Сета Грехема-Сміта
 Гордість і упередження і зомбі — фільм Сета Грехема-Сміта на основі цієї книги.